Абу́-ль-Абба́с Абдулла́х ибн Абба́с ибн А́бд аль-Мутта́либ аль-Кураши́ (; род. 619, Мекка — 686, Таиф, Омейядский халифат) — исламский богослов, сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Сын Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба. Основатель мекканской школы толкования Священного Корана. За его необыкновенные познания мусульмане дали ему прозвище Хабр аль-Умма («учёный [муж] общины»).

Биография 
Родился в Мекке приблизительно за три года до переселения мусульман из Мекки в Медину. Рос при пророке Мухаммаде, и с раннего возраста учился у него основам ислама. До 630 года вместе со своей семьей оставался в Мекке. Перед завоеванием Мекки мусульманами семья Ибн Аббаса переехала в Медину.

Принимал участие в битвах при Хунайне и Таифе, а также при завоевании Мекки. При первых халифах был их приближённым, принимал участие в военных походах в Северной Африке и Табаристане. После смерти халифа Усмана, Абдуллах признал халифом Али ибн Абу Талиба и был в числе его помощников.

При халифе Али был назначен наместником Басры. Сумел подавить хариджитский мятеж, но, позднее подал в отставку. Остаток жизни провёл в Мекке, где занимался научной деятельностью. После смерти халифа Муавии, Ибн Аббас уговаривал Хусейна ибн Али не отвечать на призыв восставшего против халифа Язида народа в Куфе и не ехать туда, но Хусейн не послушался его. Ибн Аббас до конца своих дней сожалел о смерти Хусейна.

Абдуллах ибн Аббас умер в Таифе в возрасте 70 лет.

Богословская деятельность 
Ибн Аббас был одним из теоретиков в области исламского права, он сам давал заключения (фетвы) по правовым вопросам. Для вынесения правового предписания он сначала обращался к Корану. Если там не находил решения проблемы, то обращался к сунне пророка Мухаммада, а затем к мнению таких сподвижников, как Абу Бакр или Умар.

Ибн Аббас был известен как толкователь Корана. Ему даже приписывается авторство книги по толкованию Корана, под названием «Танвир аль-микбас мин тафсир Ибн Аббас». В приписываемых ему комментариях к Корану также использованы рассказы «людей Писания» (исраилият). Некоторые исследователи, как Л. Каэтани и А. Ламменс ставят под сомнение подлинность приписываемых ему толкований Корана — Толкование Корана (Тафсир аль-Кур’ан), Необыкновенная книга о Коране (Китаб гариб фи-ль-Кур’ан), Разъяснение языка Корана (Байан лугат аль-Кур’ан) и Язык в Коране (Лугат фи-ль-Кур’ан). Эти книги представляют собой первую попытку филологического разбора Корана на примерах из стихов доисламских поэтов, а также исторического и эсхатологического толкования. Противоположной точки зрения придерживается Ф. Сезгин, который допускает возможность частичного восстановления подлинного текста его Тафсир аль-Кур’ан на основе исторического труда ат-Табари. Большинство современных исламоведов видят в Тафсире Ибн Аббаса позднейшую фальсификацию в угоду его потомкам Аббасидам.

Ему приписывают замысел собрать хадисы пророка Мухаммеда и его сподвижников. Передавал рассказы о доисламской истории, о походах Мухаммада.

Глубокие познания Ибн Аббаса оценил даже византийский наместник Северной Африки Георгий, назвавший Ибн Аббаса самым образованным человеком среди арабов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дациев А. Абдулла ибн Аббас IslamDag.ru
 Абдурахман Рафат аль-Баша Абдуллах ибн Аббас  // Картинки из жизни сподвижников Пророка Мухаммада. Sawab.ru

Исламские правоведы